Gehandicaptenzorg
 Gigahertz